JIK est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation soco-religio-politique basée au Jammu-et-Cachemire ;
 Jesus Is King, le neuvième album studio du rappeur américain Kanye West.

JIK est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Icarie, un aéroport situé sur l’île d’Ikaría/Icarie, en Grèce, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports